ИМЗ — многозначное понятие

 Ижевский машиностроительный завод
 Ижевский механический завод
 Ирбитский мотоциклетный завод
 Истьинский машиностроительный завод 
 Ишимбайский машиностроительный завод
 Ишимский механический завод